Montereggio – frazione del comune di Farini, in provincia di Piacenza
Montereggio – frazione del comune di Mulazzo, in provincia di Massa-Carrara